Funken steht für:
 das Aussenden von Funkwellen, siehe Funktechnik
 Funken (Zeitschrift), sozialistische Zeitschrift während der Adenauer-Zeit

Funken ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Funken (* 1953), deutsche Soziologin
 Hermann Funken (1891–1970), deutscher Politiker (NSDAP)
 
 Sandra Funken (* 1980), deutsche Politikerin (CDU)
 Stefan Funken (* 1966), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Funken ist ein deutscher Ortsname:
 Funken, bis 1938 Grondzken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Grądzkie (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Funke
 Funcken